Максим Мартынович Паламарчук (22 октября 1916, Воробиевка — 26 февраля 2000, Киев) — экономгеограф и экономист, академик НАН Украины (1973), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1993) и премии имени А. Г. Шлихтера НАНУ (1978), Заслуженный деятель науки и техники УССР (1976), доктор экономических наук (1959), профессор (1961), почётный член Русского географического общества (1980).

Биография 
Родился 22 октября 1916 года в селе Воробиевке Новоград-Волынского уезда (теперь Полонского района Хмельницкой области). В 1939 году окончил Киевский университет. Участник Великой Отечественной войны. Член ВКП (б) с 1945 года.

В течение 1946-1962 годы работал в Львовском торгово-экономическом институте (в 1953-1962 годах — заведующий кафедрой). С 1962 года заведующий отделом проблем развития производительных сил Юго-Западного района РВПС Украины.

В 1965-1967 годах — заместитель директора Института геологических наук АН УССР. В 1962-1964 годах — заведующий отделом. В 1967-1969 годах — председатель Совета по изучению производительных сил УССР. Президиум АН УССР поручил М. М. Паламарчуку возглавить работу для объединения Совета по изучению производительных сил УССР и сектора географии, их реорганизации, определение научных направлений и новой структуры.

Постановлением Президиума АН УССР от 14 февраля 1967 года № 45 утверждено новое Положение о Совете по изучению производительных сил Украины и ее структуру, которые были подготовлены М. М. Паламарчуком с участием вице-президента В. С. Гутыри. В структуре Совета выделялось 16 научных отделов, которые объединялись в три сектора. Объединение отделов в секторы было целесообразно потому, что в предыдущий состав Совета присоединялся Сектор географии.

Член-корреспондент М. М. Паламарчук возглавил созданный отдел теории экономики районов и экономической географии. Этот отдел стал научным центром фундаментальных исследований для разработки схем развития и размещения производительных сил республики. Под его руководством и непосредственном участии был разработан первый вариант «Схемы развития и размещения производительных сил УССР на период до 1980 года», которая получила высокую оценку Госплана УССР.

М. М. Паламарчук возглавил также работу по созданию первой на Украине фундаментальной географо-картографической труда — «Атласа природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР». В нем обобщены материалы исследований природных ресурсов республики за 50 лет. Атлас был опубликован в 1978 году. В это же время Н. М. Паламарчуком разработана методика определения уровня развития народного хозяйства областей и экономических районов, что имело значение для территориального планирования, направленного на ускоренное развитие ряда областей Украинской ССР, особенно западных, для подъема их экономики и культуры.

С 1970 года — руководитель отдела теоретических проблем экономической географии отделения географии АН УССР, одновременно с 1975 года — профессор Киевского университета. В 27 декабря 1973 года избран действительным членом академии наук УССР.

Умер 26 февраля 2000 года и похоронен в Киеве на Байковом кладбище (участок № 49а).

Труды 
Научные труды по экономике промышленности, экономики районов, размещения и территориальной организации производительных сил, экономической. географии УССР, теории народнохозяйственного, в частности агропромышленного комплексообразования, рационального использования природных ресурсов. Автор известного учебника по экономической географии СССР, который издавался в течение 20 лет.

Академик Н. М. Паламарчук разработал теорию экономической геокомплексологии.

Награды 
За заслуги перед родиной, весомый вклад в науку он был награждён орденом Красной Звезды, многочисленными медалями СССР и Украины. Стал лауреатом Премии имени А. Г. Шлихтера АН УССР за 1978 год.

Память 
В Институте Географии НАН Украины к 90-летию со дня рождения Максима Мартыновича выпущено памятное биографическое издание.

Примечания

Источники 
 Сайт Совета по изучению производительных сил Украины

Выпускники Киевского университета
Доктора экономических наук
Действительные члены НАН Украины
Лауреаты Государственной премии Украины в области науки и техники
Преподаватели Киевского университета
Похороненные на Байковом кладбище
Географы Украины
Экономисты Украины
Родившиеся в Полонском районе
Члены КПСС